Blacksburg peut désigner deux villes des États-Unis d'Amérique :

 Blacksburg, en Caroline du Sud,
 Blacksburg, en Virginie.